Лузин — русская фамилия; женская форма — .

Известные носители 
 Лузин, Александр Владимирович (в монашестве Варсонофий; 1884—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Спасский (1926—1927), епископ Приморский и Владивостокский (1930—1932).
 Лузин, Андрей Владимирович (род. 1995) — российский каратист.
 Лузин, Валерий Павлович (род. 1949) — советский самбист, бронзовый медалист чемпионата СССР в полулёгком весе (1973).
 Лузин, Владимир Петрович (1936—2021) — советский и российский фаготист.
 Лузин, Геннадий Павлович (1936—2000) — советский и российский экономист.
 Лузин, Григорий Максимович (1919—1977) — советский спортивный стрелок, чемпион мира по стрельбе из винтовки стоя с 50 м в командном разряде (1954).
 Лузин, Матвей Иванович (в монашестве Михаил; 1830—1887) — епископ Русской православной церкви, епископ Уманский (1878—1883), епископ Курский и Белгородский (1883—1887).
 Лузин, Николай Николаевич (1883—1950) — советский математик.
 Лузин, Павел Гаврилович (1903—1997) — советский металлург.
 
 Лузин, Ян Вячеславович (род. 1972) — глава администрации города Пскова.



Топонимы 
 Лузин — район в Португалии.